Signoraggio, complesso dei redditi derivanti dall'emissione di moneta
Signoraggio in Italia
Teorie del complotto sul signoraggio